As séries e seriados da RecordTV estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de temporadas e capítulos das séries e seriados da RecordTV.

Séries por ordem de exibição

Década de 1950

Década de 1960

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010

Década de 2020
Record

Referências